Натуральне число 642
 642 рік до нашої ери
 642 рік нашої ери